Statek komediantów (Show Boat) – powieść Edny Ferber z 1926 roku
 Statek komediantów (Show Boat) – broadwayowski musical sceniczny autorstwa Jeromego Kerna i Oscara Hammersteina 
 Statek komediantów (Show Boat) – film z 1929 roku
 Statek komediantów (Show Boat) – film z 1936 roku
 Statek komediantów (Show Boat) – film z 1951 roku